Guimet, est le nom d'une famille d'industriels français :
 Jean-Baptiste Guimet (1795-1871), industriel, inventeur de l'outremer artificiel, père d'Émile.
 Émile Guimet (1836-1918), industriel, voyageur, collectionneur, fondateur des musées Guimet, et fils de Jean-Baptiste.

 Le musée Guimet désigne deux musées en France, créés à l'initiative d'Émile Guimet :
 Le musée d'histoire naturelle - Guimet à Lyon (fermé en 2007, et dont les collections ont été transférées au nouveau musée des Confluences).
 Le musée national des arts asiatiques - Guimet à Paris.

Homonymie de patronyme